Néos Pírgos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néos Pírgos (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Néos Pýrgos, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 

Robotskapade Greklandförgreningar